Chavot-Courcourt
Église Saint-Martin de Chavot
Pierre Chavot